Osoby o tym nazwisku:
 Jan Chudzicki – polski lekarz wojskowy
 Józef Chudzicki – polski wojskowy